osoby
 Hermann Kochanek – werbista
 Robert Kochanek (ur. 1974) – polski tancerz
 Stanisław Kochanek (1905–1995) – polski malarz i rzeźbiarz realista

sztuki
 Kochanek – autorstwa Harolda Pintera,

filmy
 Kochanek z 1992 roku

zobacz też
 Kochanka
 Kochankowie